Goba bezeichnet:
 eine Stadt in Äthiopien, siehe Goba (Äthiopien) 
 eine Stadt in Mosambik, siehe Goba (Mosambik) 
 einen Getränkehersteller in der Schweiz, siehe Goba (Unternehmen)
 Koba (Einheit) (auch Goba), ein äthiopisches Volumen- und Flüssigkeitsmaß